Cesarstwo Haiti (1804-1806)
 Cesarstwo Haiti (1849-1859)